Везань (Возань) — река в России, протекает в Солигаличском и Буйском районах Костромской области. Устье реки находится в 84 км по правому берегу реки Шачи. Длина реки составляет 13 км.

Исток реки в лесах на Галичской возвышенности в 33 км к юго-западу от Солигалича. Река течёт на юг, в среднем течении рядом с рекой деревни Горка и Залесье. Впадает в Шачу у деревни Сальниково.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кострома от истока до водомерного поста у деревни Исады, речной подбассейн реки — Волга ниже Рыбинского водохранилища до впадения Оки. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010300112110000012304
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110001230
 Код бассейна — 08.01.03.001
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Бассейн Ноли (притока Вёксы)
Реки Солигаличского района
Реки Буйского района